Parti populiste peut faire référence à :
 des partis américains (Populist Party)
 Parti populiste (1891-1908) ;
 Parti populiste (1984-1996);
 Parti populiste fondé en 2002 ;
  pour le mouvement électoral créé en 2004 dans le Maryland et transformé en parti.

Voir aussi